Best of Luck Nikki es un Sitcom de Disney Channel India, que se estrenó el 3 de abril de 2011. La serie es una adaptación india de la serie estadounidense Good Luck Charlie. La trama, es similar a la de América, a excepción de algunos cambios que se realizan en algunos episodios de la serie.

La serie fue creada por Phil Baker y Drew Vaupen, que querían crear un programa que atraiga a familias enteras, a diferencia de los niños y adolescentes solamente. Gira en torno a la familia Singhs, mientras tratan de adaptarse al nacimiento de su cuarta hija, Nikki Singh. En cada episodio, Dolly Singh crea un diario de vídeo que contiene consejos para Nikki acerca de su vida familiar y en la adolescencia . Dolly intenta mostrar a Nikki lo que podría pasar en el diario de vídeo de modo que siempre pueda saber cómo calcular las cosas cuando sea mayor. En la tercera temporada el hermano menor de Nikki era nacido de Bobby.

Argumento  
La serie se centra en la familia Singh, que todavía se están ajustando al nacimiento de su cuarta hija, Nikki Singh. Cuando los padres Himani, una enfermera, y Avtaar Singh, un electricista, regresan al trabajo, piden a sus tres hijos mayores: Rohan, Dolly y Sunny ayuda para elevar a su hermana pequeña a conocer el mundo. Al mismo tiempo, Dolly, Rohan, y Sunny tienen oportunidad para hacer frente a la escuela y los problemas sociales típicos en su vida.

Los acontecimientos de cada episodio se convierten en material para un video-diario que Dolly está haciendo para su hermana menor. Dolly espera que los vídeos proporcionen consejos útiles para Nikki después de que ambos hayan crecido y Dolly se haya mudado. También al final de cada vídeo, ella dice, "Best of Luck Nikki".

Secuencia de apertura 
La secuencia de apertura es similar a Good Luck Charlie, pero con letras y caracteres en hindi. Los créditos se dan en el orden que sigue- Sheena Bajaj, Gurdip Punjj, Anannya, Aakash Nair, Gireesh Sahedev y Murtuza Kutianawala. Aquí, Anannya se acredita antes de Aakash Nair diferencia de Good Luck Charlie, donde Bradley Steven Perry se acredita antes de Mia Talerico. También, en Good Luck Charlie, Bridgit Mendler se da 4 marcos (3 al principio y 1 antes de que el marco de Temporada moldeada que es su misma fotografía de infancia) y el resto del elenco se da 3 fotogramas solamente mientras que en Best of Luck Nikki, Sheena Bajaj se da sólo 2 fotogramas y resto del elenco se da 3 fotogramas excepto Anannya que se le da 5 marcos (3 después Gurdip Punjj y 2 antes de que el marco moldeada Temporada).

Una completamente nueva secuencia de apertura se utiliza para la Temporada 4 de Best of Luck Nikki, donde todo el elenco se ve tomando selfies juntos y la música de fondo utilizado es Aaja Sang, Baby sin el uso de las 4 primeras líneas de la canción. Los principales personajes del elenco que se muestran en la secuencia de apertura son las mismas que se muestra en las temporadas anteriores, simplemente con la adición de Bobby.

Personajes

Personajes principales 
Dolly Singh es el principal protagonista de la serie y la hermana mayor de Nikki.
Rohan Singh es el principal protagonista masculino de la serie y más antiguo de los hermanos Singh, antes de Dolly. 
Himani Singh es la madre de Rohan, Dolly, Sunny, Nikki, Bobby y esposa de Avtaar Singh. 
Sunny Singh es el hermano menor de Dolly y Rohan y hermano mayor de Nikki. En Good Luck Charlie.
Avtaar Singh es un padre un poco descuidado, pero amigo también de Rohan, Dolly, Sunny, Nikki, Bobby y marido de Himani Singh.
Nikki (Nikita) Singh se considera que es un personaje adorable en la serie y es la razón de diarios en vídeo. Sin embargo, ella tiene muy poca importancia en la serie. Ella es la más joven de los hermanos Singh hasta la temporada 2. 
Bobby Singh es el hijo de Himani y Avtaar y el más joven de los hermanos Singh hasta la temporada 3.

Parcialmente personajes recurrentes 

Parminder Kaur Dhillon (Pam) es el mejor amigo de Dolly. En Good Luck Charlie.
Popi es el mejor amigo de Rohan. 
Roli tía es vecino estricto y sobreprotector el Singhs.

Reparto 
Himani Singh - Gurdip Punjj
Avtaar Singh - Gireesh Sahedev
Rohan Singh - Murtuza Kutianawala
Dolly Singh - Sheena Bajaj
Sunny Singh - Akash Nair
Nikki (Nikita) Singh - Anannya Kolvankar
Bobby Singh -Lakshay Dhamija
Ayaan - Abhishek Sharma
Riya - Ahsaas Channa
Parmindar Kaur Dillon (Pam) - Tanya Abrol
Popi - Yash Mittal
Roli Tía - Sulekshana
Ritesh - Shaheer Sheikh

Episodios 

Series de televisión de Disney Channel